Улица Ста́йцелес () — название ряда улиц в городах Латвии:

 Улица Стайцелес в Риге;
 Улица Стайцелес в Валмиере;
 Улица Стайцелес в Лимбажи;
 Улица Стайцелес в Юрмале.